As Samawah kan syfta på följande platser:

Irak 

 As Samawah (provinshuvudstad i Irak), Al-Muthanna, 
 As Samāwah (oljefält i Irak), Dhi Qar, 

Robotskapade Irakförgreningar